La pioggia – brano musicale presentato al Festival di Sanremo 1969 da Gigliola Cinquetti in abbinamento con France Gall
La pioggia – brano musicale partecipante allo Zecchino d'Oro 1997
La pioggia – romanzo thriller di Piernicola Silvis

Altre pagine
Pioggia (disambigua)